Osoby:
 św. Aleksy Boży (ur. ok. 360-411)
 św. Aleksy Falconieri (po 1200-1310) – włoski zakonnik, jeden z założycieli serwitów
 św. Aleksy (metropolita Moskwy) (przed 1269-1378) – święty prawosławny
 św. Aleksy (Szepielew) (1840-1917) – mnich, święty prawosławny
 św. Aleksy U Se-yŏng (1845-1866) – koreański męczennik
 św. Aleksy Toth (1854-1909) – prezbiter, święty prawosławny
 św. Aleksy Romanow (1904-1918) – syn cara Mikołaja II, święty prawosławny

Inne:
 Święty Aleksy – opera

Zobacz też: Błogosławiony Aleksy